Pinheiros (rivier), een rivier in Brazilië.
Pinheiros (Espírito Santo), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Espírito Santo
Twee kleine gemeentes in Portugal:
Pinheiros (Tabuaço)
Pinheiros (Monção)